

Zoologia 
 Scorpione – animale della classe degli aracnidi
 Falso scorpione – animale della classe degli aracnidi

Altro 
 Scorpione – arma romana da assedio
 Scorpione – simbolo araldico
 Scorpione – uno dei dodici segni zodiacali
 Scorpione – una costellazione dello Zodiaco
 Scorpione – un supercriminale e una supereroina omonima dei fumetti Marvel Comics
 Le Scorpione – gruppo di signore inglesi dell'inizio del XX secolo
 Scorpioni – gruppo musicale beat italiano

Pagine correlate 
 Scorpion
 Scorpio

Altri progetti